Nekā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nekā (kommunhuvudort i Iran), Mazandaran, 
 Shahrestān-e Nekā, kommun, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar